Республика Минерва — непризнанное микрогосударство, провозглашённое на коралловых рифах Минерва к югу от островов Фиджи 19 января 1972 года. Основателем республики стал американский миллионер литовского происхождения Майкл Оливер.

История «основания» 
Предполагалось, что новое государство будет основано на либертарианских принципах «без налогов, пособий, субсидий и любых других форм экономического интервенционизма», а основными формами дохода его жителей станут рыболовство, туризм, регистрация иностранных транспортных судов и лёгкая промышленность. В 1971 году из Австралии прибыли баржи с песком, на двух рифах был создан искусственный остров, что позволило начать строительство города под названием Си-Сити ( — Морской город). На сооружение острова было потрачено 200 тысяч долларов. 19 января 1972 года республика провозгласила независимость, в феврале её временным президентом был избран Моррис «Бад» С. Дэвис, бывший инженер-разработчик фирмы «Роквелл», проживавший в Калифорнии. Государство получило собственные флаг, гимн и валюту (доллар Минервы, в 1973 году была отчеканена единственная монета).

«Конфликт с Тонга» 
Государство Тонга 24 февраля 1972 года объявило рифы и прилегающую к ним акваторию своими. 15 июня 1972 года Тауфа’ахау Тупоу IV, король Тонга, сделал соответствующее заявление в тонганской правительственной газете.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Его Величество Король Тауфаахау Тупоу IV настоящим провозглашает:

Поскольку рифы, известные как Риф Северная Минерва и Риф Южная Минерва, в течение долгого времени служили местом рыбного промысла для народа Тонга и давно рассматриваются как принадлежащие Королевству Тонга, в настоящее время создавшему на этих рифах островные единицы, известные как Телеки Токелау и Телеки Тонга; и поскольку нам теперь целесообразно подтвердить права Королевства Тонга на эти острова — по этим причинам мы подтверждаем и провозглашаем, что острова, скалы, рифы, побережья и воды в радиусе двенадцати миль (19.31 км) от островов являются частью нашего Королевства Тонга.

После этого король на пароме «Olovaha» (десантного корабля тогда в составе ВМС не было) вместе со взводом королевской гвардии, членами кабинета министров и представителями церкви прибыл на Минерву. Корабль последовательно подошёл к северным и южным рифам, независимость республики была фактически ликвидирована, на острове был снят флаг Минервы и установлен флаг Тонга, при этом сам король остался на борту корабля. Атоллы получили названия Telekitonga и Telekitokelau. Примечательно, что, кроме указанных выше лиц, к атоллам прибыла группа рыбаков, которые, несмотря на воскресенье (по законам королевства в этот день запрещена работа), по личному разрешению короля провели рыбную ловлю, таким образом «обозначив» хозяйственную деятельность тонганцев в этих водах. В сентябре Южнотихоокеанский форум признал присоединение рифов к Тонга. В 1973 году Майкл Оливер снял с должности президента Дэвиса.

Попытка восстановить «независимость» 
В 1982 году Дэвис с группой американцев вновь попытался создать независимое государство на Минерве, но через 3 недели они были снова выдворены отделением королевской морской пехоты. На данный момент Дэвис продолжает считать себя президентом Минервы. Группа лиц, называющая себя «правительством в изгнании», считает Минерву «княжеством», ненаследственной конституционной монархией.

Конфликт с Фиджи 
Принадлежность рифов государству Тонга признана не всеми. В ноябре 2005 года о своих притязаниях на Минерву также заявила Республика Фиджи. Это произошло после установки ВМС Тонга автоматического маяка на одном из атоллов. 10 июня 2011 года два сторожевых катера Тонга Savea и Pangai выдворили фиджийский сторожевой катер из лагуны одного из рифов Минерва, и восстановили там маяк, разрушенный незадолго до этого фиджийцами. После этого патрульные корабли флотилии осуществляют постоянный мониторинг территориальных вод в районе атоллов Telekitonga и Telekitokelau. «Правительство в изгнании» также осудило действия Фиджи, при этом продолжая отказываться признавать суверенитет Тонга.

Интересные факты 
 Во многих источниках паром «Olovaha» упоминается как королевская яхта.
 «Конфликт» с республикой Минерва стал одной из причин, по которым королевство Тонга начало модернизацию своих вооружённых сил, приступив, в частности, к созданию военно-морских сил.

Галерея

Ссылки 
 Воспоминания.очевидца занятия рифов Минерва в 1972 году и роль судна Olovaha
 «The Danger and Bounty of the Minerva Reefs»
 «On passage from Minerva Reef, November 2, 2003»
 Strauss, Erwin S. How to Start Your Own Country, 2nd ed. Port Townsend, WA: Breakout Productions, 1984. ISBN 1-893626-15-6

Виртуальные государства
Искусственные острова
Дискуссионные вопросы либертарианства